Попчук Людмила Йосипівна — українська поетеса, лауреат літературної премії імені Юрія Яновського.
 Попчук Марія Петрівна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.